True as Steel – film muto diretto da Rupert Hughes del 1924
 True as Steel – album dei Warlock del 1986